Andrzej Nowicki (elektronik) 
 Andrzej Nowicki (filozof)
 Andrzej Nowicki (matematyk)
 Andrzej Nowicki (muzyk)
 Andrzej Nowicki (pisarz) 
 Andrzej Nowicki (szopkarz)
 Andrzej Nowicki (duchowny)
 Andrzej Nowicki (artysta)
 Andrzej Nowicki (muzyk jazzowy)